Rubenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Jed Rubenfeld (* 1959), US-amerikanischer Jurist, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Michael Rubenfeld (* 1979), kanadischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Schriftsteller
 Paul Reubens (* 1952; gebürtig Paul Rubenfeld), US-amerikanischer Schauspieler und Designer